Kinda puede referirse a:

Lugares 
 Kinda, una localidad de Siria.
 Kinda, un hundred de Suecia.
 Kinda, un municipio de Suecia;

Otros usos
 Kinda, antiguo reino en Asia Central.
 Gadi Kinda, futbolista israelí.
 Kinda, un cráter de impacto en Marte.
 Kinda, un serial de 1982 del programa de televisión Doctor Who.